Hachemi (en ) est un prénom et un nom de famille d’origine arabe.

Prénom

Patronyme 

 Fayçal Hachemi, joueur puis entraîneur algérien de handball ;
 Chékéba Hachemi, première femme afghane à avoir été diplomate, et présidente et fondatrice de l'association Afghanistan Libre ;
 Fayçal Hachemi, joueur puis entraîneur algérien de handball ;
 Mehdi Hachemi ((1983-), joueur algérien de volley-ball ;
 Rachid Hachemi (1975-), footballeur algérien ;  
 Samia Hachemi (1966-), judokate algérienne.

 Abdelilah ben Ali el-Hachemi (1913-1958), homme politique irakien ;
 Assaad Kamal al-Hachémi, homme politique irakien ;
 Hashim al-Hachémi, homme politique irakien ;
 Hicham al-Hachemi (1973-2020), analyste irakien spécialiste du djihadisme ;
 Saad Taher al-Hachémi, homme politique irakien ;
 Tareq al-Hachemi (1942-), homme d'État irakien.

 Chérif El Hachemi (1939-2005), homme politique algérienne ;
 Miloud Ben El Hachemi El Ayadi (1880-1964), homme politique marocain.

Voir aussi 
 Hachémites

Prénom arabe